Okręty US Navy o nazwie USS  "Upshur":
 Pierwszy  był niszczycielem typu Wickes. Zwodowany w 1918, skreślony z listy w 1945.
 Drugi  był transportowcem żołnierzy typu Barrett. 

Upshur